Goedestraat (Meerbeek) - straat in Meerbeek, België
 Goedestraat (Utrecht) - straat in Utrecht, Nederland